L'U.S Arbor è una delle più importanti società polisportive a livello giovanile locale di Reggio nell'Emilia.

Storia
Nasce nel 1952 con il primo nome di U. L'aquila, ma cambierà presto nome nel 1957 assumendo il nome Arbor. Gli sport praticati attualmente sono la pallavolo (un tempo anche altri come la scherma, il basket, ping pong, calcio, atletica ecc.) Oltre a numerose squadre di minivolley, l'Arbor istituisce ogni anno team giovanili che vanno dall'under 12 all'under 19. I colori sociali sono il nero e l'arancio. Nel campionato 1977-78 la sezione di pallavolo femminile vinse il Campionato Nazionale di Serie A1 conquistando lo scudetto e diventando campione d'Italia. Negli anni ottanta la pallacanestro femminile arrivò fino alla Serie A2. 2 anni fa militava in Serie B2 e oggi il volley milita in Serie C.

Voci correlate
 Arbor Reggio Emilia Pallavolo
 Juvenilia Reggio Emilia

Collegamenti esterni
 
 Pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/usarbor/

Sport a Reggio Emilia
Società polisportive italiane